Emilio Sáez puede referirse a:

 Emilio Sáez Cruz (Macael, Almería, 1969), alcalde de Albacete
 Emilio Sáez Sánchez (Caravaca de la Cruz, Murcia, 5 de diciembre de 1917 - Tordesillas Valladolid, 7 de mayo de 1988), historiador y medievalista español